Сезон «Сельта» (Віго) 2013—2014 - 90-й сезон в історії футбольного клубу Сельта і його 48-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на червень 2014 року.

Склад і статистика 

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Копа-дель-Рей

Примітки 

Сезони «Сельта» (Віго)
Celta